Aedes (geslacht)
Aedes (branchevereniging), een branchevereniging voor woningcorporaties
aedes, een type Romeinse tempel